Desa Kahuman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kahuman (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 110,68), Jawa Tengah, 
 Desa Kahuman (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar